Bakos János (1653–1697) tartományi albiztos
Bakos János (1910–?) súlyemelő, edző
Bakos János (1930) mezőgazdasági mérnök, halgenetikus
 Bakos János (?) építész
Bakos János (1956) ökölvívó, edző
Bakos János (?) stílustanácsadó, üzletvezető, volt modell